Кладбищенский переулок — название упразднённых и существующих улиц в ряде населённых пунктов бывшего СССР.

Россия 
 Кладбищенский переулок — улица, вошедшая в застройку улицы Моисеева в Воронеже.
 Кладбищенский переулок — улица в Кашире.
 Кладбищенский переулок — улицы в Москве:
 Кладбищенский переулок — до 7 июня 1922 года название Алымова переулка;
 Кладбищенский переулок — до 1922 года название Дроболитейного переулка;
 Кладбищенский переулок — до 1925 года название Прудового проезда.
 Кладбищенский переулок — бывшее название Смирновского переулка в Таганроге.
 Кладбищенский переулок — улица в Туле.

Украина 
 Кладбищенский переулок — улица в Одессе.

См. также 
 Кладбищенская площадь